Buenos Aires – stolica Argentyny
 Buenos Aires – prowincja  w Argentynie
 Buenos Aires – miasto  w Kolumbii
 Buenos Aires – miasto  w Kostaryce
 Buenos Aires/General Carrera – jezioro w południowej Argentynie i Chile
 Buenos Aires FC – argentyński klub piłkarski z siedzibą w Buenos Aires
 Boskie Buenos (Buenos Aires) – singiel rockowego zespołu Maanam z 1980 roku